Miguel Delgado puede referirse a:

Miguel Delgado Ávila
Miguel Delgado Galindo
Miguel Delgado (taekwondo)
Miguel M. Delgado